Le sigle SICA peut faire référence à :

Médecine 
 Syndrome d'Insensibilité Complète aux Androgènes, une forme de pseudo-hermaphrodisme masculin.

Droit français 
 Société d'intérêt collectif agricole, un type de société coopérative en France.